

Miejscowości w Polsce 
 Sieliszcze – część wsi Mazanówka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Tuczna.

Miejscowości na Litwie 
 Sieliszcze – osada na Litwie, w rejonie wileńskim, 3 km na wschód od Ławaryszek.

Miejscowości na Białorusi 
 Sieliszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Chmielewo
 Sieliszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Stepańki
 Sieliszcze – w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Brolniki
 Sieliszcze – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Sieliszcze – w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie
 Sieliszcze – w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany
 Sieliszcze – w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule
 Sieliszcze – w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze
 Sieliszcze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Sieliszcze – w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim, w sielsowiecie Kublicze